Scyphostroma är ett släkte av svampar. Scyphostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scyphostroma